О́льга Карасёва:
 Карасёва, Ольга Валентиновна (род. 1975) — российская футболистка.
 Карасёва, Ольга Дмитриевна (род. 1949) — советская гимнастка, судья.